Пошкодження Банкарта - це відрив суглобової губи плечового суглобу від суглобового відростку лопатки. Через даний дефект відбувається зміщення голівки відностно западини. Суглобова губа- м’якотканинна структура, яка є одним з стабілізаторів суглобу та поєднана з капсулою суглобу. Після першого вивиху, за умови іммобілізації в фізіологічному положенні протягом 3-4 тижні, є висока вірогідність зрощення. При повторному вивиху вивих вважається звичним і показане оперативне втручання- операція Банкарта. Діагноз встановлюється на основі скарг на нестабільність, наявність вивихів в анамнезі, даних обстеження (МРТ, КТ).

Посилання

    https://www.omega-kiev.ua/ua/surgery/operativnaya-ortopediya-i-travmatologiya/artroskopiya/operatsiya-bankarta.html

https://youtu.be/PV69Z92idUk